Desa Karangrowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangrowo (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 110,87), Jawa Tengah, 
 Desa Karangrowo (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 110,67), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar